Бургас () — община в Болгарии. Входит в состав Бургасской области. Население составляет 220 550 человек (на 15 мая 2008 года).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Братово
 Брястовец
 Бургас
 Болгарово
 Димчево
 Драганово
 Извор
 Извориште
 Маринка
 Миролюбово
 Равнец
 Рудник
 Твырдица
 Черно-Море

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Бургасской области